Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 var den tjugofjärde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Eurocup. Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 26-27 april, och den sista på Circuito de Jerez den 18-19 oktober. Nyck de Vries vann förarmästerskapet och Koiranen GP vann teammästerskapet.

Team och förare 
 Gästförare markerade i kursiv stil.

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Eurocup-säsonger
Motorsportevenemang 2014
2015 i Europa